

Минский район 

 Литература 
 
 

Минский район